Дже́рри У́че Мбако́гу (; 1 октября 1992, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий итальянского клуба «Губбио».

Биография 
С 2006 года — в юношеской команде «Падовы». В 2009 году был отдан в годичную аренду в «Палермо». 28 августа 2010 года дебютировал в составе «Падовы» в серии Б. Через три дня был отдан в аренду в команду «Юве Стабия», в которой провёл три года, сыграв 68 матчей, забив 13 голов. 2 сентября 2013 года на правах аренды перешёл в «Карпи», 23 июля 2014 года подписал с клубом пятилетний контракт.

9 августа 2016 года перешёл в аренду сроком на один год в российский клуб «Крылья Советов» Самара.

В июле 2022 года перешёл в итальянский клуб «Губбио».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Юве Стабия»
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Козенца»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»